Gorno Jabolčisjte (makedonska: Горно Јаболчиште) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Gorno Jabolčisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gorno Jabolčisjte är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Štara,  meter över havet,  kilometer väster om Gorno Jabolčisjte. Närmaste större samhälle är Časjka,  kilometer sydost om Gorno Jabolčisjte. 

I omgivningarna runt Gorno Jabolčisjte växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Gorno Jabolčisjte är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Časjka (kommun)